DXS steht für
Diskless X Station (Computertechnik)
Diffuse X-ray Spectrometer, ein Röntgenteleskop

DXS